Savigny-le-Sec ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Dijon und zum Kanton Fontaine-lès-Dijon.

Geographie 
Savigny-le-Sec wird umgeben von Épagny im Norden, von Norges-la-Ville im Südosten und von Messigny-et-Vantoux im Südwesten.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Bourgogne-Franche-Comté